Název Bukovany má více sídel:
 Bukovany (okres Benešov) – obec v okrese Benešov
 Bukovany (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín
 Bukovany (okres Olomouc) – obec v okrese Olomouc
 Bukovany (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 Bukovany (zámek) – zámek v této vesnici
 Bukovany (okres Sokolov) – obec v okrese Sokolov
 Bukovany (Nový Bor) – část města Nový Bor v okrese Česká Lípa